Louisenthal può riferirsi a:
 Louisenthal – località del comune tedesco di Nordwestuckermark
 Louisenthal (oggi Zgoda) – frazione della città polacca di Myślibórz
 Louisenthal (oggi Przylesie) – frazione della città polacca di Tolkmicko
 Louisenthal (oggi Zazdrość) – frazione del comune polacco di Dźwierzuty

Pagine correlate 
Luisental
Luisenthal